Debru ist der Familienname folgender Personen:

 Claude Debru (* 1944), französischer Wissenschaftshistoriker und Philosoph
 Gabriel Debru (* 2005), französischer Tennisspieler